Фесик Кирило Олександрович (нар. 3 жовтня 1986, Київ, УРСР) — голова Оболонської районної державної адміністрації, управлінець, правник та адвокат.
 Фесик Олександр Андрійович (7 квітня 1926, село Рубанівка, тепер Великолепетиського району Херсонської області — ?) — український радянський діяч.